Fucking Yzarc — бутлег-сборник Эминема, в котором собраны различные неальбомные песни и гостевое участие. Среди треков, включённых в альбом, есть «Fuck Off», песня Кид Рока, на которой Эминем в качестве гостя; эта песня первоначально появилась на альбоме Кид Рока Devil Without a Cause. Роберт Кристгау поставил альбому оценку «A».

Список композиций

Примечания 

Бутлеги
Сборники Эминема
Сборники 2000 года